Arandas peut faire référence à :

Géographie
 Arandas, une commune française dans le département de l'Ain ;
 Arandas (Jalisco), une ville mexicaine dans l'état de Jalisco ;
 Arandas (cratère), un cratère d'impact situé sur Mars.